Charles Zwolsman ist der Name folgender Personen:

* Charles Zwolsman senior (1955–2011), niederländischer Drogenhändler und Autorennfahrer
 Charles Zwolsman junior (* 1979), niederländischer Autorennfahrer